Die Divizia B 1999/2000 war die 60. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. NC Foresta Suceava und Gaz Metan Mediaș stiegen in die Divizia A auf.

Modus 
Die Liga wurde in zwei Staffeln mit jeweils 18 Mannschaften ausgetragen. Die zwei Sieger stiegen in die Divizia A auf, während die letzten vier Vereine beider Gruppen in die Divizia C abstiegen. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Staffel 1

Staffel 2

Weblinks 
 Saison 1999/00 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1999/2000
1999 2000